Абу Талиб Мухаммад ибн 'Али аль-Макки (ум. , Багдад), — учёный-хадисовед, шафиитский правовед и суфийский мистик.

Биография 
Он родился в персидской провинции Джиба в начале X века. Аль-Макки вырос в Мекке, где он получил образование по хадисоведению и корановедению в кругах традиционалистов города. Абу Саид ибн аль-Араби (ум. ), ученик умеренного суфийского мистика, Джунейда аль-Багдади, был одним из ранних учителей-традиционалистов аль-Макки. Аль-Макки переехал в Басру в  году, и продолжил своё обучение у разных суфиев, прежде чем он нашёл постоянное пристанище в Багдаде. Аль-Макки оставался суровым аскетом на протяжении всей своей жизни, и был известен в Багдаде своими строгими постами. С раннего возраста аль-Макки был утомлён «личными суждениями и суждениями по аналогии», и выступал за использование в толковании священных текстов «слабых» хадисов при отсутствии «достоверных» (сахих) хадисов. У него был сын, Умар ибн Мухаммад ибн ‘Али (ум. 444 г.х./ 1053).

Пища сердец 
Самая влиятельная работа аль-Макки — «Кут аль-кулюб фи му’амалят аль-махбуб ва васф Тарик аль-мюрид иля макам ат-таухид» , или «Пища сердец », являющееся произведением по систематическому изучению суфизма и «знания души». Это знание, известное как марифа, доступно через внутренние и внешние благочестивые дела по отношению Богу. Аль-Макки использует свои знания хадисов и Корана для утверждения того, что марифа — это единственная истинная форма знания, доступная для мусульман. В «Поддержании сердца», он толкует слова Пророка: «стремление к знанию — это долг» через пять столпов ислама, как божественное утверждение, что наука сердца имеют непреходящую ценность. Он подробно излагает элементы целостной благочестивой жизни, о которой сообщают науки о сердце, и умаляет важность «знание языков». Это относится к любой форме знаний, которая может быть использована для социальной и экономической выгоды. Целенаправленная атака аль-Макки на эту форму знания, вероятно, повлияло на карьеризм религиозных специальностей, которые сопровождали расширение ислама. Отчасти из-за его чувств к «знанию языков», аль-Макки сравнивали с ранними отрешёнными и людьми вины. Эти суровые аскеты презирали точно так же эгоистичные и инновационные практики ислама. Целые страницы «Пищи сердец» были скопированы Мухаммадом аль-Газали в его Ихйа улюм ад-дин.

Примечания

Литература 
 
 Böwering, Gerhard. The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur’anic Hermeneutics of the Şufi Sahl al-Tustari (d. 283/896). Berlin and New York, 1980, pp. 25-7.
 Qut al-qulub fi mu’amalat al-mahbub wa wasf tariq al-murid ila maqam al-tawhid (The nourishment of hearts in dealing with the Beloved and the description of the seeker’s way to the station of declaring oneness). ed. Basil 'ayun al-sud, Dar al-kutub al-'ilmiyah, Beirut, 1997. 2vols.
 Knowledge of God in Classical Sufism: Foundations of Islamic Mystical Theology, Paulist Press (2004), .

Писатели X века
Умершие в 996 году
Незавершённые статьи о людях:Ислам
Персоналии:Багдад
Шафииты